

Pessoas
Pierre-François-Xavier de Charlevoix, ou Pedro Francisco Javier de Charlevoix, jesuíta autor da monumental Historia do Paraguai, publicada em seis tomos, em 1757.

Lugares
Charlevoix (Quebec)‎
Condado de Charlevoix
Charlevoix (Michigan)
Ou ainda:
Charlevoix (Metro de Montreal)

Desambiguações de topônimos